Колет — мужская короткая приталенная куртка без рукавов.

Фамилия 
 Колет, Джон (1466—1519) — декан собора святого Павла в Лондоне, каплан Генриха VIII.
 Колет, Лиэль (род. 1989) — израильская певица, музыкант и автор песен.